Ernst Lucht ist der Name folgender Personen:

* Ernst Lucht (Baumeister) (1871–1934), deutscher Baumeister
 Ernst Lucht (Admiral) (1896–1975), deutscher Konteradmiral